Истра може бити:

 Истра, полустрво
 Истра (град), град у Русији
 Истра (Кочани), фабрика намештаја